(1946 - ), enseignant français en économie
 Justine Le Pottier ( - ), actrice française